Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Neuenburg seit Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.

Parteiabkürzungen 
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei, seit 2009 FDP.Die Liberalen
 GPS: Grüne Partei der Schweiz
 LPS: Liberale Partei der Schweiz
 PdA: Partei der Arbeit
 PPN: Parti progressiste national
 SP: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
 FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
 LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten)

Nationalräte

Anmerkung

Siehe auch 
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Neuenburg findet sich im Artikel:

 Nationalratswahlkreis Neuenburg

Quelle 
 Datenbank aller Ratsmitglieder

Neuenburg